Ellerberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Ellerberg (Gemeinde Bad Zell), Ort bei Bad Zell, Oberösterreich
 Ellerberg (Eschweiler), Erhebung in Eschweiler, Nordrhein-Westfalen
 Ellerberg (Tiefenellern), Erhebung bei Tiefenellern, Bayern
Weiteres:
 Funkturm Ellerberg
Siehe auch:
 Ellersberg